Název Liščí vrch má více vrcholů:

 Liščí vrch (Ralská pahorkatina) (321 m) – vrch jihozápadně od Mimoně v okrese Česká Lípa
 Liščí vrch (České středohoří) (586 m) - vrch poblíž Bílky
 Liščí vrch (České středohoří, 422 m – vrch poblíž Bílého Újezda
 Liščí vrch (České středohoří, 334 m) – vrch na území města Mostu v okrese Most
 Liščí vrch (Doupovské hory) – vrch u Velichova v okrese Karlovy Vary
 Liščí vrch (Šumavské podhůří) (829 m)
 Liščí vrch (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v CHKO Pálava u obce Sedlec
 Liščí kopec (Krkonošské podhůří (498 m)

Liščí vrch je také:
 Liščí vrch – alternativní název hradiště na stejnojmenném kopci u Velichova v okrese Karlovy Vary

Podobný název 
 Liščí hora
 Liščí Vrch (Most)